Die Saison 1958 war die 38. Spielzeit der Primera División de Costa Rica, der höchsten costa-ricanischen Fußballliga. Es nahmen acht Mannschaften teil. Alajuela gewann zum 7. Mal in der Vereinsgeschichte die Meisterschaft.

Austragungsmodus 
 Die acht teilnehmenden Mannschaften spielten je dreimal im Modus Jeder gegen Jeden gegeneinander.
 Der Letztplatzierte stieg direkt ab.

Endstand 

|- style="background-color: #ccffcc;"
! 1
| style="text-align: left;" | LD Alajuelense
| 21
| 15
| 4
| 2
| 44:19
| 25
| 34
|- style="background-color: #ffffff;"
! 2
| style="text-align: left;" | CD Saprissa (M)
| 21
| 15
| 3
| 3
| 56:16
| 40
| 33
|- style="background-color: #ffffff;"
! 3
| style="text-align: left;" | CS Herediano
| 21
| 10
| 3
| 8
| 39:31
| 8
| 23
|- style="background-color: #ffffff;"
! 4
| style="text-align: left;" | CS Cartaginés
| 21
| 9
| 5
| 7
| 27:24
| 3
| 23
|- style="background-color: #ffffff;"
! 5
| style="text-align: left;" | Carmen FC (N)
| 21
| 7
| 3
| 11
| 34:36
| −2
| 17
|- style="background-color: #ffffff;"
! 6
| style="text-align: left;" | CS Uruguay de Coronado
| 21
| 6
| 5
| 10
| 30:38
| −8
| 17
|- style="background-color: #ffffff;"
! 7
| style="text-align: left;" | SG Española
| 21
| 3
| 5
| 13
| 23:48
| −25
| 11
|- style="background-color: #ffccff;"
! 8
| style="text-align: left;" | CS La Libertad
| 21
| 3
| 4
| 14
| 24:65
| 41
| 10

Weblinks 
 1958: El camino al “tri” (spanisch)

Liga-de-Fútbol-de-Primera-División-Saison
Fußballsaison 1958